Nimfaíon kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ákra Pínnes, udde, Athos, 
 Nymfaío, ort, Västra Makedonien, Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar